Владимир Владимирович Тягичев — российский актёр театра и кино, режиссёр, сценарист, композитор, поэт, певец, телеведущий, диктор, шоумен, продюсер.

Биография 
Родился 8 октября 1971 года в городе Горьком.

Провел детство в заполярном Норильске, где с пяти лет играл на сцене драматического театра имени В. В. Маяковского. Закончил музыкальную школу по классу скрипки и фортепиано.

В 1988 году поступил в Горьковское театральное училище, но со второго курса был призван в ряды Вооруженных Сил.

Попал в команду актеров ЦАТСА, играл в 12 спектаклях театра, но через полгода команду заметно сократили, и оставшиеся полтора года он служил подмосковном городе Кубинка, где и получил первую профессию — пожарный спасатель.Вернувшись из армии, поработал сезон в известном ему с детства родном Норильском Заполярном Театре им. В. В. Маяковского.
В 1992 он поступил в ГИТИС и сразу, с первого курса, стал играть в спектаклях театра имени М. Н. Ермоловой и театре-студии «Тест».

С 1993 года — актёр Московского Театра Луны под руководством Народного артиста России С. Б. Проханова.

В 1994 году учился в Middlesex University.

В 1996 году он окончил РАТИ, мастерская народного артиста СССР, профессора В. А. Андреева.

Сотрудничал с Театром им. М. Н. Ермоловой, Театральной компанией Сергея Виноградова, «Ля театром» Вадима Дубровицкого, Театром-студией «Тест», Центральным Академическим Театром Российской Армии, Комическим театром «Квартет И», Театром кукол им. Сергея Образцова, Театром Надежды Кадышевой «Золотое кольцо», ТеАРТом Евгения Герчакова, ЦДРИ, МТЮА на Дмитровке.

В 2002 году создал в театре Луны музыкальную шоу-группу «Недевочки», для которой пишет тексты песен и является одним из вокалистов.

2017  — член жюри Международного Детского Театрального фестиваля «Один день с театром» в Москве.

Член жюри 1-го и 2-го международного фестиваля «X-DANCE» в Македонии (2013 и 2014 гг.).

Ведущий и член жюри фестиваля «Музыкальный снегопад» в г. Нея Костромской обл. (2012, 2013,2014). Автор и исполнитель гимна города Нея и гимна фестиваля.

Ведущий фестиваля «Весна победы» в г. Нея (2012, 2013,2014, 2015). Автор и исполнитель гимна фестиваля.

2007 — член жюри международного детского кинофестиваля «КИНОТАВРИК» в г. Сочи.

2010 — член жюри международного детского кинофестиваля «КИНОТАВРИК» в г. Сочи.

С 1999 года — член Союза Театральных Деятелей России.

С 2005 года — член Российского Авторского Общества.

Был ведущим следующих телепередач: «Спокойной ночи, малыши», «Топ-сафари» (Рен-ТВ), «Время Сатурна» (7ТВ, РТВ).

Снимался в следующих телеиграх: «Сто к одному», «Слабое звено», «Пойми меня», «Кто во что горазд» (М1), «Дог-шоу», «Устами младенца».

Спортивная деятельность 
С 2002 года — ведущий-шоумен, диктор на матчах Российских и международных соревнований команд «Динамо» (Москва) по всем видам спорта, ФК «Сатурн» (Раменское), БК «Триумф» (Люберцы) МФК КПРФ (Москва), ХК «Витязь» (Подольск).

Диктор по стадионам «Динамо», «Сатурн».

С 2006 года является ведущим и судьей-информатором чемпионатов и кубков России по рукопашному бою в Москве и Самаре.

Ведущий футбольной лиги РЖД, лиги РЖД по пляжному футболу и пляжному волейболу, плаванию, шахматам и хоккейной лиги РЖД в 2012, 2013, 2014, 2015 и 2016 годах.

2005 — ведущий финала Кубка УЕФА по мини-футболу. Ведущий Финала Четырёх Кубка России по баскетболу.

2007 — ведущий традиционного легкоатлетического Мемориала братьев Знаменских. Ведущий Финала Четырёх Лиги Чемпионов по волейболу.

2008 — ведущий и судья-информатор Финала Четырёх Кубка УЕФА по мини-футболу. Диктор Кубка Интертото по футболу в Раменском.

2009 — ведущий Финала Четырёх Кубка России по баскетболу.

2011 — ведущий и судья-информатор Элитного раунда Кубка УЕФА по мини-футболу. Ведущий праздника «Волейбол в сердце Столицы» на Красной площади.

2012 — ведущий финала женского Кубка ЕКВ по волейболу.

С 2012 года диктор хоккейных матчей КХЛ на МСА «Лужники» и арене «МЕГАСПОРТ».

В 2012 и 2013 годах — ведущий Восьмого и Девятого Военно-спортивного форума России на Красной площади.

С 2014 года — ведущий международного женского турнира по мини-футболу среди 4-х национальных сборных команд под эгидой АМФР и РФС в «Крокус-Сити».

2014 — диктор матча Звезд Хоккея в Сочи.

С 2014 года — ведущий финальных матчей «Золотой студенческой Лиги» Мини-футбола в «Крокус-Сити» в рамках проекта «Мини-футбол в ВУЗы».

С 2015 года — ведущий матчей звезд Мини-футбола и проекта «Мини-футбол в школы».

С 2016 года — официальный диктор и комментатор Кубка Легенд по хоккею.

2015 — ведущий первого чемпионата России по мини-футболу среди банков и корпораций под эгидой АМФР в «Крокус-Сити».

С 2015 года — ведущий ежегодных турниров по волейболу среди металлургических корпораций в МГТУ им. Баумана.

2015 — ведущий финала европейского кубка конфедераций по волейболу.

С 2015 года — ведущий финала матчей Чемпионата России в Суперлиге по мини-футболу

2015 — ведущий Финала Четырёх Кубка России по Женскому волейболу.

2015 — диктор финального матча международного хоккейного турнира «Золотая шайба» в Сочи.

С 2016 года — ведущий всех матчей Лиги Легенд хоккея.

2016 — ведущий Финала Четырёх Суперлиги Чемпионата России по Женскому волейболу.

2016 — официальный комментатор Кубка Легенд на Открытом катке в «Парке Легенд ВТБ»

2017 — ведущий  IV Международного Евразийского турнира по мини-футболу для клубных команд «Кубок Ерёменко».

С 2017 года — диктор благотворительных матчей Ночной хоккейной Лиги России в Норильске.

С 2017 года — ведущий Финалов Кубка России по мини-футболу.

2017 — комментатор 2-х выставочных хоккейных матчей Звезд Хоккея на Открытом катке Парка Легенд.

С 2013 года — диктор хоккейных матчей КХЛ в ледовом дворце «Витязь» г. Подольска.

C 2014 года — диктор ведущий матчей турниров «Золотая шайба» и НХЛ (Ночной хоккейной лиги).

С 2016 года — член Попечительского совета Женского Футбольного Клуба «Динамовка» (Москва).

С 2019 года — диктор «ВТБ-Арены» Центрального стадиона «Динамо» имени Льва Яшина».

Роли в театре

Театр Луны

Проект Госкорпорации Росатом «NUCLEAR KIDS 2021»

Норильский заполярный Театр драмы им. В. В. Маяковского.

Учебный Театр Горьковского театрального училища

Центральный Академический Театр Советской Армии

Театр имени М. Н. Ермоловой

Театр-студия «Тест»

Учебный Театр ГИТИС

Театральная компания Сергея Виноградова

Антреприза совместно с театром Образцова

Комический Театр «Квартет И»

Театр Надежды Кадышевой «Золотое кольцо»

ТеАРТ Евгения Герчакова

ЦДРИ

Детский музыкальный театр юного актёра

Фильмография

Озвучивание

Библиография 
2000 — «Жалобный плач струны».

2006 — «Года ноктюрнов».

Дискография 
2003 — «Рукой Шекспира».

2005 — «Стендаль».

2007 — «Капуста».

2007 — «Что бы я спел на Луне».

2009 — «Белый альбом».

2011 — «Фишки».

2012 — «Золотой альбом».

2017 — «ГОЛЛИВУД»

Награды и почётные звания 
 1994 — Дипломант конкурса им. В. С. Высоцкого (спектакль «Лето и дым»).
 1996 — Дипломант международного фестиваля в Каире (спектакль «Византия»).
 1999 — Дипломант международного фестиваля им. В. В. Набокова (спектакль «Машенька»).
 2008 — Дипломант международного фестиваля в Каире (спектакль «Ноты Нино Роты»).
 2011 — Почётный деятель искусств города Москвы.
 2014 — Лауреат премии «Ромашка» имени народного артиста России А. В. Ромашина за лучшую мужскую роль сезона 2013—2014 гг. по признанию зрителей за роль Петра в спектакле «Антракт».
 2015 — Дипломант фестиваля «Молодые Театры России» в Омске (спектакль «Антракт»).
 2016 — Дипломант театрального фестиваля в Астане (спектакль «Антракт»).

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт Владимира Тягичева

Страница Владимира Тягичева на сайте театра Луны

Шоумены России
Дикторы